Amerikai Egyesült Államok
 Star (Észak-Karolina)
 Star (Idaho)
 Star (Michigan)
 Star (Mississippi)
 Star (Nebraska)
 Star (Texas)